Blitz Brigade () — шутер от первого лица со многопользовательским и однопользовательским режимом, разработана французской компанией Gameloft, выпущена 9 мая 2013 на Android, iOS и Windows.

Геймплей 
Онлайн-игра имеет режим обучения. Игрок может присоединяться к другим игрокам, образуя команды. Режим обучения со 120 различными миссиями, при прохождении которых открываются новые. В многопользовательском режиме на выбор есть 5 игровых карт. В игре используются внутриигровая валюта для покупок во магазине новых видов оружия.

Оценки 

Touch Arcade оценил игру в 3.5/5 звёзд. Обозреватель из Gamezebo сообщил, что игра имеет хороший FPS на мобильном устройстве.  дал игре 7/10 звёзд, также отметил превосходный FPS, но отрицательную критику вызвал подход freemium и плохаяя стабильность в онлайн-режиме. Эндрю Стивенс из 148Apps оценил игру в 4/5. Скотт Николс из Digital Spy дал игре оценку 2/5. Форд, Манди и Николс отметили сходство игры с Team Fortress 2.

Примечания 

Онлайн-игры
Игры для iOS
Игры для Android
Шутеры от первого лица
Компьютерные игры 2013 года
Многопользовательские онлайн-игры
Компьютерные игры, разработанные в Румынии
Игры для Windows